Сейсе́ль () — название двух коммун во Франции и их кантонов:

 Сесель — коммуна в департаменте Верхняя Савойя.
 Сесель — кантон в департаменте Верхняя Савойя.
 Сесель — коммуна в департаменте Эн.
 Сесель — кантон в департаменте Эн.